Le Coudray  es una población y comuna francesa, en la región de  Centro, departamento de Eure y Loir, en el distrito de Chartres y cantón de Chartres-Sud-Est.

Demografía

Referencias

Enlaces externos 

 INSEE

Coudray